В биатлонной программе XIV зимних Олимпийских игр было разыграно 3 комплекта наград. Соревнования проходили с 11 по 17 февраля 1984 года.

Медальный зачёт 
<div style="text-align:left;padding-right:15px">

11 февраля — Индивидуальная гонка на 20 км (мужчины) 
61 участник финишировал. Только победитель Петер Ангерер промахнулся менее трёх раз

14 февраля — Спринт (мужчины) 
63 участника финишировало

17 февраля — Эстафета 4 х 7,5 км (мужчины)

Навигация 

Биатлон на Олимпийских играх